Thénault ist der Familienname folgender Personen:

 Marion Thénault (* 2000), kanadische Freestyle-Skierin
 Sylvie Thénault (* 1969), französische Historikerin